Fitoussi ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Fitoussi (* 1958), französischer Pokerspieler
 Elli Robert Fitoussi (* 1947), tunesischer Popsänger, bekannt als F. R. David
 Jean-Paul Fitoussi (1942–2022), französischer Ökonom
 Marc Fitoussi (* 1974), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Michèle Fitoussi (* 1954), französische Journalistin, Kolumnistin und Schriftstellerin